Амерсфорт:

 Амерсфорт — город и община в Нидерландах, в провинции Утрехт.
 Амерсфорт — концентрационный лагерь, организованный нацистами в оккупированных Нидерландах.